Areias (Barcelos), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Barcelos
 Areias (Ferreira do Zêzere), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Ferreira do Zêzere
 Areias (Santo Tirso), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Santo Tirso
 Areias (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Areias (Recife), een wijk van de gemeente Recife in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
 Areias (São José), een wijk van de gemeente São José in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina